Вербовский сельский совет () — название сельских советов на Украине:

Винницкая область 
 Вербовский сельский совет — Липовецкий район.
 Вербовский сельский совет — Томашпольский район.

Житомирская область 
 Вербовский сельский совет — Ружинский район.

Запорожская область 
 Вербовский сельский совет — Пологовский район.

Ивано-Франковская область 
 Вербовский сельский совет — Рожнятовский район.

Кировоградская область 
 Вербовский сельский совет — Голованевский район.

Тернопольская область 
 Вербовский сельский совет — Бережанский район.
 Вербовский сельский совет — Подгаецкий район.

Харьковская область 
 Вербовский сельский совет — Балаклейский район.

Херсонская область 
 Вербовский сельский совет — Нижнесерогозский район.

Черкасская область 
 Вербовский сельский совет — Городищенский район.
 Вербовский сельский совет — Каменский район.

Черниговская область 
 Вербовский сельский совет — Коропский район.